

Noms communs 
 Boyard ou boïard : aristocrate des pays orthodoxes d'Europe de l'Est.
 Croiseur Boyard : croiseur léger de la Marine impériale de Russie.
 Le boyard est une monnaie fictive collectée par les candidats du jeu télévisé Fort Boyard en faveur d'associations.

Patronymes 
Le patronyme Boyard peut être une variante de . Il désigne plusieurs personnalités :
 Nicolas Jean-Baptiste Boyard (1780-1860), homme politique français, député du Loiret et conseiller général.
 Louis Boyard (2000-), homme politique français, député du Val-de-Marne, ancien syndicaliste lycéen et chroniqueur de radio et télévision.
 Patrick Boyard, vrai nom de Patrick Roy (1952-1993), animateur de radio et télévision français.

Autres

Gentilé 
 Boyard est le surnom des habitants d'Ollon en Suisse.

Marque 
 Boyard est une marque de cigarette vendue par la SEITA.

Fort Boyard 
 Le fort Boyard est une fortification située entre l'île d'Aix et l'île d'Oléron en Charente-Maritime (voir aussi )
 Fort Boyard, jeu d'aventures télévisé créé en 1990. 
 Fort Boyard, un jeu vidéo adapté du célèbre programme télévisé.